Die Saison 2018/19 der Bremen-Liga war die 72. Spielzeit der Fußball-Bremen-Liga und die 25. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 3. August 2018 mit dem Spiel zwischen dem Blumenthaler SV und der SG Aumund-Vegesack eröffnet.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2018/19 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:
 der unterlegene Teilnehmer der Aufstiegsspiele zur Regionalliga:
 Brinkumer SV
 die verbleibenden Mannschaften aus der Bremen-Liga 2017/18:
 FC Oberneuland
 BSC Hastedt
 Bremer SV
 Blumenthaler SV
 SG Aumund-Vegesack
 TuS Schwachhausen
 Werder Bremen III
 Leher Turnerschaft
 ESC Geestemünde
 Habenhauser FV
 Vatan Sport Bremen
 OSC Bremerhaven
 Bremer TS Neustadt
 die zwei Aufsteiger aus der Landesliga Bremen 2017/18:
 SC Borgfeld
 SFL Bremerhaven

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise

2018
Bremenliga 2018